Gewinn steht für:
 Gewinn, der finanzielle Erfolg erwerbswirtschaftlich selbständiger Tätigkeit
 Preis (Gewinn), bei einem Gewinnspiel ausgelobter Geld- oder Sachpreis
 Antennengewinn, die Strahlungsintensität einer Antenne
 Gewinn (Zeitschrift), eine österreichische Zeitschrift
 Sieg
 Grube Gewinn, Haiger
Siehe auch:
 Gwinn